Xylophaga är ett släkte av musslor som beskrevs av Turton 1822. Enligt Catalogue of Life ingår Xylophaga i familjen borrmusslor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Xylophagaidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrmusslor
Xylophaga